Rudy Carlton Gay, Jr. (ur. 17 sierpnia 1986 w Baltimore w stanie Maryland) – amerykański zawodowy koszykarz, występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, obecnie zawodnik Utah Jazz.

W 2004 wystąpił w meczu wschodzących gwiazd – Nike Hoop Summit oraz McDonald’s All-American.

Karierę koszykarską rozpoczynał podczas studiów na uniwersytecie Connecticut. Po dwóch latach tam spędzonym zgłosił się do draftu NBA 2006, gdzie został wybrany z numerem ósmym przez Houston Rockets. Od razu jednak wymieniono go wraz ze Stromile Swiftem do Memphis Grizzlies za Shane Battiera. Swój pierwszy sezon w zawodowej karierze zakończył nagrodą dla najlepszego debiutanta listopada, oraz został wybrany do najlepszej piątki debiutantów. 

W sezonie 2007/2008 zajął drugie miejsce w głosowaniu na największy postęp sezonu NBA.

W styczniu 2012 roku został najlepszym przechwytującym w historii Memphis Grizzlies. Rok później został wymieniony do Toronto Raptors.

9 grudnia 2013, Gay, wraz z Quincym Acym i Aaronem Grayem został wytransferowany do Sacramento Kings, w zamian za Greivisa Vásqueza, Johna Salmonsa, Chucka Hayesa i Patricka Pattersona.

6 lipca 2017 podpisał umowę z San Antonio Spurs.

6 sierpnia 2021 dołączył do Utah Jazz.

Osiągnięcia 
Stan na 9 sierpnia 2021, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik rozgrywek:
 Elite Eight turnieju NCAA (2006)
 II rundy turnieju NCAA (2005, 2006)
 Mistrz sezonu regularnego konferencji Big East (2005, 2006)
 Debiutant roku Big East (2005)
 Zaliczony do:
 I składu:
 Big East (2006)
 debiutantów Big East (2005)
 II składu All-American (2006)

 NBA
 Zaliczony do I składu:
 debiutantów NBA (2007)
 letniej ligi NBA (2007)
 Uczestnik:
 Rising Stars Challenge (2007, 2008)
 konkursu wsadów (2008)
 Debiutant miesiąca NBA (listopad 2006)

 Reprezentacja
  2-krotny mistrz świata (2010, 2014)
 Uczestnik mistrzostw świata U–21 (2005 – 5. miejsce)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na NBA.com 
 Statystyki na basketball-reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Memphis Grizzlies
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze San Antonio Spurs
Koszykarze Sacramento Kings
Koszykarze Utah Jazz
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze Connecticut Huskies
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Baltimore